Lindenberg kan syfta på:

Geografi

Antarktis 

 Lindenberg (ö),

Schweiz 

 Lindenberg (bergskedja), Luzern,

Tyskland 

 Lindenberg, Mecklenburg-Vorpommern – kommun, Mecklenburg-Vorpommern, 
 Lindenberg, Rheinland-Pfalz – kommun, Rheinland-Pfalz, 
 Lindenberg, Tauche – ort, tidigare kommun, Tauche, Brandenburg
 Lindenberg im Allgäu – en stad i Bayern

Robotskapade Antarktisförgreningar